Сюржер () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Рошфор. Население кантона на 2006 год составляло 14 277 человек.

Код INSEE кантона 1737. Всего в кантон Сюржер входят 12 коммун, из них главной коммуной является Сюржер.

Коммуны кантона 

 Брёй-ла-Реорт — население 312 чел.
 Марсе — население 858 чел.
 Пере (Шаранта Приморская) — население 335 чел.
 Пюираво — население 500 чел.
 Сен-Жорж-дю-Буа — население 1669 чел.
 Сен-Жермен-де-Марансен — население 1117 чел.
 Сен-Мар (Шаранта Приморская) — население 962 чел.
 Сен-Пьер-д’Амийи — население 428 чел.
 Сен-Сатюрнен-дю-Буа — население 833 чел.
 Сюржер — население 5982 чел.
 Вандре — население 732 чел.
 Вуэ (Шаранта Приморская) — население 549 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта